Střelice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Střelice, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Střelice, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Střelice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale